La Dernière Impératrice est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Synopsis  
Un prototype de voiture de sport est volé lors d'un essai, avec ses deux occupants, Marco Agnellys et sa fiancée. Le conducteur est l'héritier de l'empire Agnellys, grand constructeur de voitures.
Des mois plus tard, Roberta Agnellys reçoit une demande de rançon et engage Ric et Richard pour l'apporter aux ravisseurs. Marco semble avoir changé, alors que sa mère annonce qu'elle va lui passer les rênes de l'entreprise. Un indicateur fait savoir à Richard que Marco aurait subi un lavage de cerveau. Roberta elle-même reçoit cette information et se rend à la clinique où aurait eu lieu l'intervention : elle y est enlevée et son corps sera placé dans sa voiture jetée du haut d'un ravin.
Richard finit de son côté par retrouver l'emplacement de cette clinique mais se fait enfermer dans le coffre de sa voiture, laquelle est jetée dans un étang. Heureusement, Ric le suivait. Alors qu'il sort son père de l'eau, les malfaiteurs apparaissent : il s'agit de Vicente et de Vera, qui voulaient accaparer le groupe automobile. Sur ces entrefaites, Bourdon et Ledru interviennent, car ils avaient placé un mouchard sur la voiture de Ric.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Lieutenant Ledru
 Nadine
 Richard Hochet
 Roberta Agnellys : PDG du groupe automobile Agnellys
 Marco Agnellys : fils de la précédente et héritier de l'empire industriel
 Vicente Agnellys : neveu de Roberta ; il occupe un des postes de direction dans l'entreprise
 Vera Grundt : gourou et confidente de Roberta
 Banyan, Aristides, Ingrid : concurrents de Roberta Agnellys

Notes et références

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2006
Empereur ou impératrice de fiction